Rudina, Požega, srednjovjekovna benediktinska opatija kod Požege
 Rudina, gradsko naselje Starog Grada, na otoku Hvaru
 Rudina (Donji Vakuf, BiH), naselje u općini Donji Vakuf, BiH
 Rudina (Kysucké Nové Mesto, Slovačka), općina u Žilinskom kraju, Slovačka